Die 2. Handball-Bundesliga (Frauen) startete auch in der Saison 1996/97 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Saisonverlauf 
Aus der Staffel Nord stieg der SV Berliner VG 49, in die 1. Bundesliga auf. Der Meister der Staffel Süd TuS Metzingen verzichtete auf den Aufstieg.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: SV Berliner VG 49.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: TSG Wismar.
Absteiger in die Regionalligen: SG Misburg, HT 16 Hamburg und SV Wacker Osterwald.
Aufsteiger aus den Regionalligen: MTV Peine, VfL Bad Schwartau und SV Teutonia Riemke.

Entscheidungen

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: -
Absteiger aus der 1. Bundesliga: -
Absteiger in die Regionalligen: Eintracht Baunatal und DJK Augsburg-Hochzoll.
Aufsteiger aus den Regionalligen: HSG Albstadt und TV Ortenberg.

Entscheidungen

Weblinks 
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen
 Handball-Archiv.de

1996
Handballsaison 1996/97